Mannl ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Mannl (1904–1961), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Rudolph Mannl (1812–1863), österreichischer Mediziner 

Weiteres:
 Porzellanfabrik Mannl, in Bayern

Siehe auch:
 Manl
 Männle